Wielersport is een van de sporten die op de Olympische Zomerspelen worden beoefend. Deze sporttak staat vanaf de eerste editie van de moderne Olympische Spelen onafgebroken op het programma. In 1896 en van 1920 tot 1992 stonden alleen de disciplines baan- en wegwielrennen op het programma, van 1900 tot 1908 alleen het baanwielrennen en in 1912 alleen wegwielrennen. In 1996 kwam mountainbiken er als derde discipline bij en in 2008 volgde BMX als vierde.

Onderdelen

Baan

BMX

Mountainbike

Weg

Medailles 
Zie ook de lijsten met medaillewinnaars voor baanwielrennen, BMX, mountainbiken en wegwielrennen.

Meervoudige medaillewinnaars 
Onderstaande tabellen geven de 'succesvolste medaillewinnaars' in de wielersport en per discipline weer.

Medaillespiegel 

N.B. Medaillespiegel is bijgewerkt tot en met de Olympische Spelen van 2016.

 In 1896 tijdens de 12 uursrace en 100 km geen bronzen medaille uitgereikt.
 in 1972 werd er geen bronzen medaille uitgereikt in de ploegentijdrit.
 in 2000 werd op de wegtijdrit geen bronzen medaille uitgereikt.
 in 2012 op de keirin twee bronzen medailles uitgereikt.